Измерское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Спасском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Измери.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 40-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Спасский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Археология 
Измерское селище открыто в 1961 году. Оно интенсивно размывается Куйбышевским водохранилищем. На Измерском селище найдено великоморавское украшение — гомбик. На Измерском селище производились накладки из цветного металла с растительным и геометрическим орнаментом геральдического характера.

В 1995 году Е. П. Казаков открыл древнеугорский Измерский могильник XII века.

В 1981—1982 годах Е. П. Казаков открыл интенсивно разрушающуюся Измерскую палеолитическую стоянку, исследования которой в 1990 годах проводила М. Ш. Галимова.

Примечания 

Муниципальные образования Спасского района Татарстана
Сельские поселения Татарстана